Aceasta este lista episoadelor din serialul animat lansat de Nickelodeon, intitulat Avatar: Legenda lui Aang.

Fiecare dintre sezoane reprezintă o „carte” și fiecare dintre episoade reprezintă un „capitol”. Lista este ordonată în funcție de data difuzării care, cu excepția câtorva episoade, corespunde continuității poveștii.

Episoade